

Persone 
 Giotto di Bondone – pittore italiano
 Annamaria Giotto – cestista italiana
 Senso di Giotto – religioso italiano

Astronomia 

 Giotto – cratere situato sulla superficie di Mercurio
 Missione Giotto – missione spaziale progettata dall'Agenzia Spaziale Europea per raggiungere e studiare la cometa di Halley
 7367 Giotto – asteroide

Altro 
 Giotto – nome proprio di persona maschile
 Giotto – linea di articoli da disegno prodotti dalla Fila
 Giotto, l'amico dei pinguini (Oddball) – film del 2015 diretto da Stuart McDonald

Pagine correlate 
Teatro Giotto